Данная таблица включает планеты, карликовые планеты и спутники планетных размеров (>900 км в диаметре), входящие в Солнечную систему. Она объединяет информацию об объектах планетных размеров в Солнечной системе и их свойствах, особо обращая внимание на те, которые специфичны для планетоподобных объектов и важны для возможной будущей колонизации Солнечной системы. Также указана внутренняя структура (планетологическая модель) для тех объектов, для которых имеются данные. Тела сгруппированы по плането-спутниковым системам и основным регионам Солнечной системы. Спутники следуют за объектами, вокруг которых они обращаются в порядке возрастания расстояния. Для каждой системы указана суммарная площадь всех объектов планетных размеров, входящих в эту систему и имеющих твёрдую поверхность.

См. также 
 Список объектов Солнечной системы по размеру
 Экзопланета — планета, не принадлежащая Солнечной системе.
 Список астероидов

Примечания 

Планетоподобные